Albert Ferenc (1811–1883) csillagász
Albert Ferenc (1883-1959) festőművész
Albert Ferenc (1918-1999) hegedűművész
Albert Ferenc (1929) szociológus